Vesijärvi bezeichnet mehrere Seen in Finnland:

 Vesijärvi, See in den Gemeinden Hollola, Asikkala, Lahti
 Vesijärvi (Kangasala), See in der Gemeinde Kangasala